Six navires de la Royal Navy ont porté le nom dHMS Southampton, d'après la ville de Southampton, en Angleterre :
 l', un navire de quatrième rang lancé en 1693 et démoli en 1771;
 l', une frégate de cinquième rang lancé en 1757 et échoué en 1812 ; 
 l', un navire de quatrième rang lancé en 1820 et vendu pour démolition en 1912 ; 
 l', un croiseur de classe Town lancé en 1912 et vendu en 1926 ; 
 l', un croiseur léger de classe Town lancé en 1936 et coulé en 1941. 
 l', un destroyer de classe Type 42 lancé en 1979 et retiré du service en 2009. 

Southampton